Der Melanesien-Cup 2000 war die siebte und letzte reguläre Ausspielung des Turniers für die Fußballnationalmannschaften Melanesiens und fand im April 2000 in Suva, der Hauptstadt Fidschis statt. Er diente gleichzeitig als Qualifikation Melanesiens für die Fußball-Ozeanienmeisterschaft 2000. Gespielt wurde in einer einfachen Ligarunde Jeder gegen Jeden.

Fidschi und die Salomonen qualifizierten sich als Bestplatzierte des Melanesien-Cups für die Ozeanienmeisterschaft 2000. Fidschi wurde jedoch aufgrund des politischen Umsturzes im Land später ausgeschlossen und durch das drittplatzierte Vanuatu ersetzt.

|}

|}

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 2000 auf rsssf.com (englisch)

2000
Fußballveranstaltung 2000
Fußball (Fidschi)
Sportveranstaltung in Suva